SAS

 SAS Institute — американська компанія, розробник рішень в галузі бізнес-аналітики.
 Scandinavian Airlines System — багатонаціональна авіакомпанія (Данія, Норвегія і Швеція), провідний перевізник Скандинавських країн.
 Secure Attention Sequence — комбінація для входу в систему Windows.
 Serial Attached SCSI — комп'ютерний інтерфейс.
 Special Air Service (спеціальна повітряна служба) — підрозділ спеціального призначення Збройних сил Великої Британії.